James Grady, un auteur américain de romans et scénarios (1949 -).
 James Grady, un footballeur écossais (1971 -).